U-18 – niemiecki okręt podwodny typu U-17 z okresu I wojny światowej
 U-18 – niemiecki okręt podwodny typu UC I z okresu I wojny światowej SM UC-14; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-18
 U-18 – niemiecki okręt podwodny typu IIB z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 U-18 (S197) – niemiecki okręt podwodny typu 206 z lat 70. XX wieku

Zobacz też 
 UB-18 – niemiecki okręt podwodny typu UB II z okresu I wojny światowej
 UC-18 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej
 Reprezentacja Polski U-18 w piłce nożnej mężczyzn

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich